Pueri Claromontani – chór chłopięco-męski działający w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w Częstochowie.

Historia 
Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani powstał w 2003 r. z inicjatywy Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Pierwszy nabór odbył się 21 stycznia 2003 r., a pierwsza próba 11 lutego tego samego roku. Do zespołu dołączyli również chłopcy, którzy śpiewali w istniejącym od 1993 r. chórze chłopięcym działającym przy Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie. Pierwszym dyrygentem chóru była Mariola Jeziorowska. 16 marca 2003 r. chór po raz pierwszy zaśpiewał podczas Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej. W 2005 r. dyrygentem chóru został kompozytor, dyrygent i organista jasnogórski Jarosław Jasiura. W 2013 r. powstała sekcja męska. W 2021 r. obowiązki dyrygenta przejęła s. Maria Bujalska ze zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza.

Działalność 
Na co dzień chór bierze czynny udział w życiu Jasnej Góry, wzbogacając śpiewem nabożeństwa oraz największe kościelne uroczystości z udziałem tysięcy pielgrzymów. Zazwyczaj raz albo dwa razy w miesiącu Pueri Claromontani przewodniczy śpiewom podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej lub Bazylice Jasnogórskiej. Po wybuchu pandemii COVID-19 szczególnie częsta stała się posługa muzyczna zespołu podczas Eucharystii transmitowanych z Jasnej Góry przez Telewizję Polską. Kilka razy w roku chórzyści włączają się także w Apel Jasnogórski, przewodnicząc śpiewom podczas nabożeństwa.

Do najważniejszych wydarzeń z życia zespołu można zaliczyć prowadzenie śpiewów podczas wizyt papieskich Benedykta XVI w 2006 r. oraz Franciszka, podczas obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży w 2016r. 
 
Na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy Pueri Claromontani dwukrotnie koncertował w Pałacu Prezydenckim, podczas ekumenicznego spotkania religii i wyznań obecnych w Polsce (w 2016 oraz 2023 roku).

Przy wielu koncertach i festiwalach w kraju oraz za granicą, chór miał okazję współpracować z takimi kompozytorami, jak m.in.: Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Sławomir Czarnecki czy Paweł Mykietyn.

Od początku istnienia Pueri Claromontani należy do Polskiej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, aktywnie włączając się w działalność organizacji. W 2012 r. współorganizował VII Kongres PFPC w Częstochowie, w 20., jubileuszowym roku powstania Federacji.

Kongresy federacji Pueri Cantores z udziałem chóru Pueri Claromontani:
 V Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, Nowy Sącz (2008)
 VI Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, Biała Podlaska – Siedlce (2010)
 XXXVI Kongres Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, Rzym – Watykan (2010/2011)
 VII Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, Częstochowa – Jasna Góra (2012)
 XXXIX Kongres Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, Paryż (2014)
 VIII Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, Poznań (2015)
 XL Kongres Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, Rzym – Watykan (2015/2016)
XLI Kongres Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, Rio de Janeiro (2017)
 XLII Kongres Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, Barcelona (2018)
 X Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, Lublin (2019)
 XI Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, Kraków (2022)

Kadra chóru 
Dyrygenci

 Mariola Jeziorowska (2003–2005)
 Jarosław Jasiura (2005–2021)
 s. Maria Bujalska (od 2021)

Asystenci i korepetytorzy emisji głosu

 Marcin Lauzer (2003–2005)
 Katarzyna Kasprzyk (2005–2007)
 Beata Ostrowska (2007–2011)
 s. Maria Bujalska PDDM (2010–2021)
 Joanna Klajnowska-Pełka (2011–2018)
 Michał Pyrkosz (2016-2021)
 Elwira Maciuch (2018-2021)
 Jakub Szmidt (2018-2021)
Prezesi

 Rafał Sosiński (?-2018)
 Jakub Szewczyk (od 2018)

Dyskografia 
„Kolędy i pastorałki” (2015)

Filmografia 
 Bodo (2015)
 1983 (2018)

Przypisy 

Polskie chóry
Jasna Góra
Chóry sakralne
Chóry dziecięce